Schlechta von Wschehrd är ett ursprungligen tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Xaver Schlechta von Wschehrd (1796–1875), österrikisk ämbetsman och skald
 Johannes Schlechta von Wschehrd (1466–1525), böhmisk humanist, filosof och diplomat
 Ottokar Maria Schlechta von Wschehrd (1825–1894), österrikisk orientalist
 Vinzenz Schlechta von Wschehrd (1798–1879), österrikisk officer

Efternamn